Champs (Longchamps), een gehucht in Longchamps, een deelgemeente van de Belgische gemeente Bertogne
 Avenue des Champs-Élysées in Parijs
 Champs (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1996
 The Champs, een Amerikaanse rock-'n-rollband, bekend van hun hit Tequila

 Champs (Aisne)
 Champs (Orne)
 Champs (Puy-de-Dôme)
ook:
Champs-Romain,  Dordogne
Champs-sur-Marne,  Seine-et-Marne
Champs-sur-Tarentaine-Marchal,  Cantal
Champs-sur-Yonne, Yonne
gemeenten met de naam Les Champs
gemeenten met de naam Champ